(711) Мармулла () — астероид  из группы главного пояса, который входит в состав семейства Флоры. Он был открыт 1 марта 1911 года австрийским астрономом Иоганном Пализой в Венской обсерватории и назван в честь мрамора ().

См. также 
 Список астероидов (701—800)
 Классификации малых планет
 Семейство астероидов

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды Главного пояса
Семейство Флоры
Астероиды, открытые Иоганном Пализой
Астероиды диаметром от 2 до 40 км